Sloane ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Sloane (* 1981), britischer Schauspieler
 Boyd Lincoln Sloane (1885–1955), US-amerikanischer Botaniker
 Carol Sloane (1937–2023), US-amerikanische Jazz-Sängerin
 Cedric Sloane (1915–1992), australischer Skilangläufer
 Everett Sloane (1909–1965), US-amerikanischer Schauspieler
 Hans Sloane (1660–1753), englischer Wissenschaftler und Mediziner
 John Sloane (1779–1856), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Sloane (1785–1854), US-amerikanischer Politiker
 Lindsay Sloane (* 1977), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Neil Sloane (* 1939), australisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Nick Sloane (* 1961), südafrikanischer Experte für Schiffsbergungen
 Peter F. E. Sloane (* 1954), britisch-deutscher Berufs- und Wirtschaftspädagoge
 Rick Sloane (* 1961), US-amerikanischer Regisseur
 Steven Sloane (* 1958), US-amerikanisch-israelischer Dirigent
 William Milligan Sloane (1850–1928), US-amerikanischer Philologe und Historiker, Gründungsmitglied des Internationalen Olympischen Komitees

Siehe auch:
 Sloan
 Sloane Square, Platz in London
 Sloane Motor Works, britischer Automobilhersteller
 Sloane – Die Gewalt im Nacken, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1985